Solec nad Wisłą – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisłą – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, z siedzibą w Solcu

Zobacz też 
 Cmentarz żydowski w Solcu nad Wisłą
 Solec